Anemonia est un genre d'anémones de mer de la vaste famille des Actiniidae.

Liste des espèces 
Selon  :
 Anemonia alicemartinae Haeussermann & Foersterra, 2001
 Anemonia antillensis Pax, 1924
 Anemonia carlgreni (Lager, 1911)
 Anemonia cereus Contarini, 1844
 Anemonia chubutensis Zamponi & Acuña, 1992
 Anemonia crystallina (Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)
 Anemonia depressa Duchassaing & Michelotti, 1860
 Anemonia elegans Verrill, 1901
 Anemonia erythraea (Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)
 Anemonia gracilis (Quoy & Gaimard, 1833)
 Anemonia hemprichi (Klunzinger, 1877)
 Anemonia indica Parulekar, 1968
 Anemonia insessa Gravier, 1918
 Anemonia manjano Carlgren, 1900
 Anemonia melanaster (Verrill, 1901)
 Anemonia milneedwardsii (Milne Edwards, 1857)
 Anemonia mutabilis Verrill, 1928
 Anemonia natalensis Carlgren, 1938
 Anemonia rustica
 Anemonia sargassensis Hargitt, 1908
 Anemonia sulcata (Pennant, 1777)
 Anemonia viridis (Forskål, 1775)

Liens externes

Notes et références 

Genre de cnidaires (nom scientifique)
Actiniidae